See peut faire référence à :

Sigle 

 SEE, sigle de la Société de l'Électricité, de l'Électronique et des Technologies de l'Information et de la Communication.
 SEE, sigle de la Stratégie Européenne pour l'Emploi, appelée aussi « processus de Luxembourg », créée lors du sommet de Luxembourg.

Patronyme 

 Thomas Jefferson Jackson See (1866-1962), astronome américain ;
 Elliot See (1927-1966), aspirant-astronaute américain ;
 Sir John See (1844-1907), homme politique australien ;
 Lisa See (1955-), écrivaine française d'origine chinoise ;
 Camille Sée (1847-1919) homme politique français, député de la Seine de 1876 à 1881 et membre du Conseil d'État ;
 John See (1951-), peintre.

Toponyme 
En allemand, See est, au masculin, un nom significant lac et, au féminin, un nom significant mer. On le rencontre donc dans un certain nombre de toponymes, notamment :
 See, commune autrichienne, située dans le Tyrol.
 Beinwil am See, commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Kulm.
 Neusiedl am See, ville autrichienne, située dans le Burgenland, dont elle est le centre administratif.
 Oetwil am See, commune suisse du canton de Zurich.
 Uetikon am See, commune suisse du canton de Zurich.

Télévision 
 See,  série télévisée américaine diffusée depuis 2019.

Autres 
 le see, une espèce de Star Wars.

Voir aussi 
 Sée (homonymie)